Cristóbal Pérez puede hacer referencia a:

 Cristóbal Pérez de Herrera (1558- 1620), militar, médico, político y poeta español;
 Cristóbal Pérez (siglo XVII), escultor del barroco español perteneciente a la escuela sevillana;
 Cristóbal Pérez Pastor (1842-1908), polígrafo y bibliógrafo español;
 Cristóbal Pérez Leal (Chiscas, 1952) es un ciclista de ruta colombiano.